Als Amt Heimbach wird bezeichnet:

 das kurtriersche Amt Heimbach, siehe Kirchspiel Heimbach
 das jülische Amt Heimbach, siehe Amt Heimbach (Jülich)
 das Amt Heimbach im Kreis Schleiden, siehe Amt Heimbach (Kreis Schleiden)